Música:
 Heaven & Hell (banda), grup musical estatunidenc amb members de Black Sabbath
 Heaven and Hell (àlbum de Black Sabbath) (1980)
 Heaven & Hell (àlbum d'Ava Max), primer àlbum d'estudi de la cantant Ava Max, publicat el 2020

 Miscel·lània:
 Heaven and Hell (assaig), llibre escrit per Aldous Huxley publicat el 1956
 Heaven and Hell (videojoc), desenvolupat per MadCat Interactive i publicat per CDV Software el 2003
 Heaven & Hell: North & South, Book III, sèrie de televisió estatunidenca de 1994, continuació de North and South